Чемпіонат України з футболу 1992 року серед жінок: вища ліга — 1-й чемпіонат України з футболу, який проводився серед жіночих колективів. Турнір стартував 18 квітня, а завершився 3 жовтня 1992 року. Переможницею дебютного чемпіонату України стала київська команда «Динамо».

Учасники 
У чемпіонаті в 1992 році брали участь 10 команд.

Турнірна таблиця 
|}

Результати матчів

Посилання 
 Чемпіонат України з футболу серед жінок 1992 р. на офіційному сайті ФФУ
 Ретроспектива. 1992 рік: «Динамо» (Київ) – перший чемпіон України!… серед жінок.
 Ukraine (Women) 1992 

1992 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу серед жінок
1992 в українському спорті